Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju  (ang. UNDP, United Nations Development Programme) 
 Ukraińska Partia Ludowo-Demokratyczna (UNDP)